Орло́вский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Орловский переулок — улица в Краснодаре.
 Орловский переулок — улица в Москве.
 Орловский переулок — улица в Орле.
 Орловский переулок — улица в Санкт-Петербурге.
 Орловский переулок — улица в Томске.

См. также